El Charro puede referirse a:

 Julián Sánchez García "El Charro" (1774-1832), guerrillero y militar español.
 José María Moreno Fernández "El Charro" (1916-1978), futbolista argentino.
 Carlos Montemayor González "El Charro" (19??-), narcotraficante mexicano.
 Antonio Cárdenas Rodríguez "El Charro" (1903-1969), militar mexicano.